Roboto peut être :
 Mr. Roboto, chanson du groupe Styx en 1983
 Roboto, police d’écriture